Sámara puede referirse a:

Sámara, población y distrito de Nicoya, en la provincia de Guanacaste (Costa Rica).
Sámara, fruto seco de algunas angiospermas.

Otros
Samara